Okręty US Navy o nazwie USS "Bagley":
 Pierwszy "Bagley" (TB-24) był torpedowcem, który został zwodowany w 1900 i wycofany ze służby w 1919.
 Drugi "Bagley" (DD-185) był niszczycielem typu Wickes, który został zwodowany w 1918. Później przekazany Royal Navy.
 Trzeci "Bagley" (DD-386) był niszczycielem typu Bagley (okręt prototypowy), który został zwodowany w 1936 i wycofany w 1946.
 Czwarty "Bagley" (FF-1069) był fregatą typu Knox, który został zwodowany w 1971 i wycofany ze służby w 1992.

Bagley